Marie Inbona (1980-), une journaliste et animatrice de télévision française.